Ector – variante del nome proprio di persona Ettore
Ector – città del Texas
Contea di Ector – contea del Texas
Sir Ector – personaggio del ciclo arturiano, tutore di Artù